Перуштица () — община в Болгарии. Входит в состав Пловдивской области. Население составляет 5344 человека.

Состав общины 
В составе общины — один населённый пункт:
 Перуштица

Общины Пловдивской области